Су́мська́ — українське прізвище. Чоловіча форма — Сумський, утворена від назви міста Суми.

Відомі носії 
 Сумська Ганна Іванівна (1933-2022) — українська актриса, заслужена артистка УРСР.
 Сумська Наталія В'ячеславівна (нар. 1956) — українська акторка та телеведуча, провідна акторка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, Народна артистка України, лауреат Шевченківської премії (2008).
 Сумська Ольга В'ячеславівна (нар. 1966) — українська акторка. Народна артистка України. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996).

Див. також 
 Волошка сумська
 Сумська агломерація
 Сумська альтанка
 Сумська вулиця
 Сумська волость
 Сумська дирекція залізничних перевезень
 Сумська єпархія:
 Сумська єпархія УПЦ КП
 Сумська єпархія УПЦ (МП)
 Сумська міська рада
 Сумська муніципальна галерея
 Сумська обласна державна адміністрація
 Сумська обласна державна телерадіокомпанія
 Сумська обласна організація НСПУ
 Сумська обласна універсальна наукова бібліотека
 Сумська обласна філармонія
 Сумська область
 Сумська округа
 Сумська фортеця
 Сумська ТЕЦ

Жіночі форми прізвищ